Нижнеле́нинское — село в Ленинском районе Еврейской автономной области России, в составе Ленинского сельского поселения.

География 
Село Нижнеленинское стоит на левом берегу Амура.

Районный центр село Ленинское стоит в 5 км выше села Нижнеленинское, расстояние по автодороге около 10 км.

В двух километрах северо-западнее села находится железнодорожная станция Ленинск — конечная на линии из Биробиджана. В Нижнеленинское проложены подъездные пути. В июне 2013 года была достигнута договорённость о строительстве железнодорожного моста в Китай и продлении линии до китайского Тунцзяна. Планировалось, что мост целиком будет завершён к июню 2018 года. Позднее срок сдачи был перенесён на лето 2019 года и на сентябрь 2019 года. Открытие моста состоялось 16 ноября 2022 года (https://info24.ru/news/rf-i-kitaj-otkryli-dvizhenie-po-pervomu-zheleznodorozhnomu-mostu-cherez-reku-amur.html).

Длина железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян 2215 м, из которых 329 м приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на совмещённую колею: российского и китайского стандартов.

На церемонии открытия моста присутствовал Юрий Трутнев.

В летнее время действует паромная переправа в Тунцзян, зимой наводится понтонный мост.
Село находится на высоте 47 м над уровнем моря.

Улицы села:
 Переулок Вилковой
 Улица Вилковой
 Переулок Дубинина
 Улица Дубинина
 Лесная
 Осенняя

Население

Примечания 

Населённые пункты Ленинского района Еврейской автономной области
Населённые пункты на Амуре